zmz steht für:
 Mbandja (ISO-639-3-Code), eine der ubangischen Sprachen

ZMZ steht für:
 Zivil-militärische Zusammenarbeit
 Zavolzhskiy Motorniy Zavod, russischer Motorenproduzent bis 2001

Abkürzung